Будько Валентин Семенович — народний депутат України 1-го скликання.
 Будько Максим Юхимович — український краєзнавець, публіцист, педагог.
 Будько Олександр Анатолійович (1973—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Будько Олександр Юрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Софроній (Будько) — єпископ РПЦ.
 Антонович Данило Сидорович (Антонович-Будько) — народний артист СРСР.